Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара делфин стилом за жене на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 28. јула (квалификације и полуфинала) и 29. јула (финале) као једна од дисциплина Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 63 такмичарки. Титулу светске првакиње у овој дисциплини са успехом је одбранила Швеђанка Сара Шестрем која је убедљиво тријумфовала у све три трке, а у финалу испливала време од 24,60 секунди што је нови рекорд светских првенстава. Сребрну медаљу освојила је Холанђанка Раноми Кромовиђојо, док је бронза припала Египћанки Фариди Осман и то је уједно прва медаља на светским првенствима у историји египатског пливања.

Босанскохерцеговачка репрезентативка Амина Кајтаз у квалификацијама је испливала време од 27,35 што је било довољно за 33. место и тако се није пласирала у полуфинале ове дисциплине.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре самог такмичења у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

 У финалној трци постављен је нови рекорд светских првенстава у овој дисциплини.

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 50 метара делфин стилом за жене биле су пријављене 63 такмичарки из 55 земаља, а свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке пливане су 28. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 9:36 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичарки са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у 7 квалификационих група, а 4 такмичарке нису се појавиле на старту својих трка. такмичарке нису се појавиле на старту својих трка.

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су истог дана када и квалификације, 28. јула у поподневном делу програма са почетком у 18:46 по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 такмичарки са најбољим временима. У полуфиналним тркама постављена су чак 4 нова национална рекорда.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка пливана је 29. јула са почетком у 17:32 часова по локалном времену. У финалу је постављен и нови рекорд светских првенстава.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.